Il singolare dell'U.S. Men's Clay Court Championships 2002 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour 2002.

Andy Roddick era il detentore del titolo e ha battuto in finale 7–6 (11–9), 6–3 Pete Sampras.

Teste di serie

  Tommy Haas (secondo turno)
  Andre Agassi (semifinali)
  Andy Roddick (campione)
  Pete Sampras (finale)

 James Blake (quarti di finale) 
 Wayne Ferreira (primo turno) 
 Todd Martin (quarti di finale) 
 Jan-Michael Gambill (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

U.S. Men's Clay Court Championships 2002
ATP Tour 2002